Чемпионат Испании по футболу 2005/2006 — 75-й сезон чемпионата Испании по футболу. Первый матч прошёл 27 августа 2005 года, последний 20 мая 2006 года. В турнире принимало участие 20 команд. Футбольный клуб «Барселона» стал чемпионом Испании в 18-й раз. В турнире принимали участие 20 клубов. Было сыграно 380 игр и забито 936 голов.

5 мая 2006 года определился чемпион Испании, им стала «Барселона», завоевавшая свой 18-й титул. Первым клубом, официально покинувшим Примеру стала «Малага», 28 апреля 2006 года уступившая на своем поле «Расингу» со счетом 2:3. Кроме того, Примеру покинули «Кадис» и «Алавес».

Клубы

Турнирная таблица 

|}

Результаты матчей

Потуровая таблица

Статистика сезона

Лучшие бомбардиры

Хет-трики

Трофей Саморы

Ссылки 
 Официальный сайт Ла Лиги
 Статистика на fbleague.com

2005
Испания
Испания
Спорт в Испании в 2005 году
Спорт в Испании в 2006 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2005/2006